Särkiluoma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Särkiluoma (sjö, lat 66,08, long 29,87), Norra Österbotten, 
 Särkiluoma (sjö, lat 65,82, long 29,18), Norra Österbotten, 
 Särkiluoma (sjö, lat 65,62, long 28,80), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar